Het ATP-toernooi van Tokio 2009 (met de officiële naam Rakuten Japan Open Tennis Championships 2009) werd van 5 tot en met 11 oktober 2009 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio. Er werd gespeeld op de hardcourtbuitenbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2009
Tokio